Bornheim (Észak-Rajna-Vesztfália)
Bornheim (Pfalz)
Bornheim (Rheinhessen)